Анато́лий Королёв:
 Королёв, Анатолий Акимович (род. 1940) — советский и российский историк, профессор МГУ, заслуженный деятель науки России.
 Королёв, Анатолий Александрович (род. 1949) — советский и российский композитор.
 Королёв, Анатолий Алексеевич (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Королёв, Анатолий Васильевич (род. 1946) — советский и российский писатель, драматург и эссеист, филолог, художник-рисовальщик, мастер коллажа.
Королёв, Анатолий Владимирович (род. 1948) — советский и российский шахматист.
 Королёв, Анатолий Иванович (1942—1991) — советский эстрадный певец.
 Королёв, Анатолий Максимович (род. 1936) — заслуженный машиностроитель РСФСР, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС.